Brontomerus mcintoshi (gr. "muslos de trueno de John 'Jack' Mcintosh Stanton") es la única especie conocida del género extinto Brontomerus de dinosaurio, saurópodo Somfospondilo, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años, durante el Aptiense, en lo que es hoy Norteamérica. Su descubrimiento se produjo en una cantera enclavada en el estado de Utah, y con este se ha afianzado la tesis sostenida por algunos estudiosos según la cual los saurópodos no comenzaron a desaparecer en el Cretácico inferior.

Descripción
Según las investigaciones, se ha determinado que el ejemplar adulto  tendría un peso aproximado de 6 toneladas y una longitud de 14 metros, mientras que la cría mediría cerca de un tercio del adulto, registraría un peso de unos 200 kilogramos y una longitud no superior a los 4,5 metros.

Conforme a los estudios de los fósiles encontrados, los investigadores han deducido que al igual que otros saurópodos, B. mcintoshi poseía cuatro patas y una larga cola y cuello. Pero lo que más ha llamado la atención de los paleontólogos ha sido la inusual dimensión del hueso ilíaco en la cadera, pues hasta el momento no se había descubierto nada igual entre los saurópodos. Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que este rasgo anatómico le resultaba útil para defenderse mediante patadas y moverse por zonas escarpadas.

Su asignación a una nueva especie se basa en varias autapomorfias dignas de mención, incluyendo un hueso de la cadera extrañamente-formado que habría permitido la conexión de los músculos inusualmente grandes de la pierna. Este ilion único le habría dado los músculos más grandes de la pierna de cualquier dinosaurio saurópodo. El ilion es inusual en ser muy profundo y tener una parte delantera que es mucho más grande que la parte detrás del zócalo de la cadera.

Descubrimiento e investigación 

Los restos fósiles, constituidos por algunas vértebras, costillas, hombros y cadera de un par de especímenes, fueron descubiertos por un grupo de investigadores del Museo Sam Noble de Historia Natural de Oklahoma entre 1994 y 1995. Los fósiles fueron recuperados de una cantera en la parte superior de la cantera del Miembro Ruby Ranch  de la formación Cedar Mountain en el este de Utah, Estados Unidos. Fue nombrado y descrito por Michael P. Taylor , Mathew J. Wedel y Richard L. Cifelli, un equipo internacional de la University College de Londres, la Universidad Western de Ciencias de la Salud y el Museo de Oklahoma Sam Noble de Historia Natural. Los fósiles fueron recuperados de una localidad conocida como la cantera Hotel Mesa en el este del Condado de Grand, Utah . El sitio había sido previamente excavado por coleccionistas privados, que ya habían retirado un número considerable de fósiles, algunos de los cuales pueden haber sido científicamente valiosos. Los huesos expuestos quedaron con varios estados de deterioro, algunos incluso habían sido rotos y sus piezas solían sujetar una lona de plástico. Debido en parte a este "pillaje" del sitio fósil, el equipo fue incapaz de recuperar ejemplares más completos.

Brontomerus se conoce a partir de dos especímenes fragmentarios que difieren en tamaño, probablemente un juvenil y un adulto. Los investigadores especulan que el adulto puede haber sido la madre del menor. El espécimen tipo, OMNH 66430, está representado por el ilio izquierdo del individuo más pequeño. Otros fósiles recuperados incluyen un centro presacral triturado, varias vértebras caudales , una costilla dorsal derecha, una escápula grande y dos placas parciales del esternón.

Etimología
El nombre genérico proviene de una combinación de palabras griegas, «bronte», trueno y «meros», muslo, mientras que el nombre específico es un homenaje al físico y paleontólogo de la Universidad de Wesleyan de los EE.UU., John 'Jack' Mcintosh Stanton.

Clasificación
Basado en el análisis filogenético usando un árbol de regla de la mayoría del 50%, Brontomerus fue colocado inicialmente como un Somphospondyli basal dentro de Titanosauriformes, en una tricotomía con Euhelopus y Titanosauria. También se calculó un árbol de consenso estricto, pero se obtuvieron resultados poco resueltos. El árbol se puede ver a continuación. Un análisis filogenético más reciente de los Titanosauriformes determinó que Brontomerus era un nomen dubium debido a la naturaleza fragmentaria, no diagnóstica del holotipo.

Paleobiología
El Dr. Michael Taylor, uno de los descriptores del dinosaurio, plantea la hipótesis de que los fuertes músculos del muslo de Brontomerus probablemente se usaron para funciones distintas a la de velocidad. Señala que para movimientos rápidos, los músculos fuertes estarían orientados en la parte posterior de la pierna para atraerla, pero el posicionamiento real de los músculos indica que era más probable que se usara para dar una patada. Esto se debe al anclaje aparente de los grandes músculos de protracción femoral, que se habrían usado para mover la pierna hacia adelante con fuerza. Por otro lado, los músculos grandes de retracción femoral son necesarios para la locomoción rápida hacia adelante, y el ilion de Brontomerus ofrece poca área de inserción para estos, Aunque esto no implica necesariamente músculos de retracción débiles, ya que estos se han anclado sobre todo en la base de la cola en lugar del ilio.  Las supuestas patadas se habrían utilizado posiblemente para luchar contra congéneres o como defensa contra depredadores, como Utahraptor y Deinonychus.

El Dr. Matthew Wedel, profesor asistente de anatomía de la Western University of Health Sciences en Pomona, California, ha declarado que dado que comúnmente se ha asumido que los saurópodos tienden a preferir las áreas más secas, tal vez Brontomerus pudo haber usado sus poderosos músculos de las piernas Para recorrer un terreno accidentado y escarpado. Describió el uso teórico de tales músculos en este terreno como "una especie de dinosaurio de tracción a las cuatro ruedas".

Además de poderosos músculos de protracción, el ilion de Brontomerus también habría anclado los músculos abductores, que son los músculos utilizados para mover la pierna lateralmente del cuerpo. Estos músculos habrían sido necesarios para crear par de abducción al estar de pie, y podría haber ayudado teóricamente en una postura bípeda ocasional o incluso en caminar bípedo por tiempo limitado. Otra posible explicación para los músculos de la pierna proporcionalmente grandes es que se usaron para controlar piernas inusualmente largas. Si bien no se conoce material de las piernas, la gran expansión anterior de la escápula proporciona un apoyo débil a esta hipótesis. Si esta interpretación es correcta, sin embargo, la morfología de Brontomerus puede haber parecido la de una jirafa.

A pesar de estas teorías, los datos reales sobre el ilio y sus poderosos músculos indican sólo que el animal era "inusualmente atlético para un saurópodo", y hay especulación mínima de que Brontomerus pudo haber sido depredador y requeriría poder extra en la locomoción para alimentarse; Sería el primer carnívoro entre cualquier saurópodo descubierto. Los autores reconocen que aunque las cualidades inusuales del hueso de la cadera probablemente tengan alguna significación funcional, es difícil de evaluar sin más información sobre la pelvis, los fémures y los caudales proximales.

Referencias

Complementarias 
 Dinosaurs of the Cedar Mountain Formation presented by the Utah Geological Survey
 Utah’s Newly Recognized Dinosaur Record from the Early Cretaceous Cedar Mountain Formation
 Artículo de la web de la televisión británica BBC que incluye video explicativo publicado el día 23/02/2011

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Sauropoda